Capraia (Tremiti), een van de vijf eilanden van de archipel van de Tremitische Eilanden
 Capraia Isola, en gemeente op het eiland Capraia in de Italiaanse provincie Livorno, regio Toscane
 Capraia e Limite, een gemeente in de Italiaanse provincie Florence, regio Toscane